Barclay steht für:
 Barclay (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Barclay de Tolly, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Barclay de Tolly-Weymarn, baltisches Adelsgeschlecht
 Barclay, Zigarettenmarke von British American Tobacco
 Betty Barclay, deutsches Bekleidungsunternehmen
 Barclay James Harvest, britische Band
 Barclays, britisches Kreditinstitut

Barclay ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barclay (Alabama), im Talladega County
 Barclay (Illinois), im Sangamon County
 Barclay (Kansas), im Osage County
 Barclay (Maryland), im Queen Anne’s County
 Barclay (Nevada), im Lincoln County
 Barclay (Ohio), im Trumbull County
 Barclay (Pennsylvania), im Bradford County
 Barclay (Texas), im Falls County
 Barclay Downs, im Mecklenburg County, North Carolina
 Barclay Estates, im Aiken County, South Carolina
 Barclay Farm, im Camden County, New Jersey
 Barclay Farms, im Kent County, Delaware
 Barclay Hills, im New Hanover County, North Carolina
 Barclay Park, im Aiken County, South Carolina
 Barclay Place, im Harris County, Texas
 Barclay Square, im Davidson County, Tennessee
 Barclay Woods, Stadtteil von Newport News, Virginia
 Barclaysville, im Harnett County, North Carolina
 Barclay Township

geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Barclay Run, Fließgewässer im Pocahontas County, West Virginia
 Barclay Pond, See im Ontonagon County, Michigan
 Barclay Island, im Cameron County, Texas
 Barclay and Smith Mine, Mine im Lander County, Nevada
 Barclay Lake

im NRHP gelistete Objekte:
 Barclay Building, in Kansas City, Missouri, ID-Nr. 07000042
 Barclay Court, in Atlantic City, New Jersey, ID-Nr. 88000725

Siehe auch:
 Barkley
 Barkly